Tim Rubink (Dormagen, 1988. január 12. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Tim Rubink adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Észak-rajna-vesztfáliaiak
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Bayer 04 Leverkusen II labdarúgói
Az SV Sandhausen labdarúgói
A KFC Uerdingen 05 labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek